Майский — посёлок в Ребрихинском районе Алтайского края. Входит в состав Зиминского сельсовета.

География 
Расположен в верховье лога Зимин.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Примечания 

Населённые пункты Ребрихинского района